Какута (, ) — конголезская и японская фамилия. Известные носители:

 Какута, Гаэль (род. 1991) — французский футболист с конголезскими корнями, нападающий «Севильи».
 Какута, Какудзи (1890-1944) — японский военный деятель.